

Geografia 
 Golfo del Tigullio – golfo prospiciente il comprensorio territoriale del Tigullio, in provincia di Genova
 Dipartimento del Golfo del Tigullio – suddivisione amministrativa storica della Repubblica Ligure

Enologia 
 Golfo del Tigullio Moscato – vino moscato DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio Vermentino – vino bianco DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio Ciliegiolo – vino rosso DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio rosso – vino rosso DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio passito – vino passito DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio spumante – vino spumante DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio novello – vino novello DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio Bianchetta Genovese – vino bianco DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio rosato – vino rosato DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio bianco – vino bianco DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio bianco frizzante – vino bianco DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio rosso frizzante – vino rosso DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio Moscato passito – vino passito DOC prodotto nella zona del Tigullio
 Golfo del Tigullio rosato frizzante – vino rosato DOC prodotto nella zona del Tigullio